Уик:

 Уик — городок в графстве Кейтнесс на севере области Хайленд, Шотландия.
 Уик, Денис (род. 1932) ― британский тромбонист, музыкальный педагог, дирижёр и предприниматель.
 Уик, Дуглас (род. 1954) — американский продюсер.